Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Podgorje – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Bileća
 Podgorje – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Višegrad
 Podgorje – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie hercegowińsko-neretwiańskim, w mieście Mostar
 Podgorje – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Banovići

 Miejscowości w Chorwacji
 Podgorje – wieś w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Orebić
 Podgorje – wieś w żupanii pożedzko-slawońskiej, w gminie Kaptol
 Podgorje – wieś w żupanii sisacko-moslawińskiej, w gminie Gvozd
 Podgorje – wieś w żupanii virowiticko-podrawskiej, w mieście Virovitica

 Miejscowości w Słowenii
 Podgorje – miejscowość w gminie Apače
 Podgorje – wieś w gminie miejskiej Koper
 Podgorje – wieś w gminie Kamnik
 Podgorje – wieś w gminie miejskiej Slovenj Gradec
 Podgorje – wieś w gminie miejskiej Velenje